Een toponiem dat verwijst naar een heideveld waar eertijds een windmolen heeft gestaan. Meer in het bijzonder: 
Molenheide (Aarschot), een natuurgebied in België
Molenheide (Helchteren), een natuur- en recreatiegebied ten noorden van Helchteren
Molenheide (Land van Cuijk), een natuurgebied bij Mill
Molenheide (Lieshout), een woonbos ten zuidwesten van Lieshout
Molenheide (Mierlo), een bosgebied tussen Geldrop en Mierlo
Molenheide (Zonhoven), een natuurgebied in Zonhoven